Hatano bezeichnet:

 Hatano (Klan), ein japanisches Adelsgeschlecht

Hatano ist der Familienname folgender Personen:

 Hatano Akira (1911–2002), japanischer Politiker
 Gō Hatano (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Hatano (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hatano Kanji (1905–2001), japanischer Psychologe
 Hatano Seiichi (1877–1950), japanischer Religionsphilosoph